Scarecrow — .

 The Scarecrow — концептуальный альбом метал-проекта Avantasia.
 Scarecrow — песня британской рок-группы Pink Floyd.
 Scarecrow — альбом кантри-певца Гарта Брукса.
 Scarecrow — песня американской рок-группы My Chemical Romance.

См. также